Федерико Дзери (; 1921—1998) — итальянский историк искусства, знаток живописи эпохи итальянского Возрождения и маньеризма.

Родился в Риме, в семье врача Агенора Дзери. По настоянию отца изучал ботанику и химию, но в 1943 году он оставил эти занятия, решив посещать лекции по истории искусства, читавшиеся профессором Пьетро Тоэска. Дзери окончил университет Сапиенца в 1945 году. Темой его выпускной работы стало творчество художника-маньериста , обойдённого вниманием специалистов. В выборе подобной темы проявилась склонность Дзери исследовать важные вопросы истории искусства на материале работ малоизвестных или считающихся второстепенными художников. Дзери придерживался знаточеского метода атрибуции и исследования произведений искусства. Важную роль в его становлении сыграло знакомство с Бернардом Беренсоном и Роберто Лонги.

До 1952 работал в Министерстве народного образования. В 1948 был назначен директором Галереи Спада.

В 1975—1984 годах состоял в совете попечителей  — подразделения Музея Гетти, посвящённого изучению искусства и культуры Древней Греции, Рима и Этрурии. Покинул попечительский совет из-за приобретения музеем куроса (), подлинность которого Дзери оспаривал.

Преподавал во Флорентийском университете (1957) и Католическом университете Милана (1985, 1989), в качестве приглашённого профессора читал лекции в Гарвардском (1963) и Колумбийском (1966) университетах.

Дзери умер в 1998 году в возрасте 77 лет на своей вилле в Ментане. Он завещал Болонскому университету своё поместье вместе с библиотекой, бумагами, собранием римских надписей и обширной коллекцией фотографий. В 1999 при Болонском университете для управления наследием Дзери был создан Фонд Федерико Дзери (Fondazione Federico Zeri). В 2008 библиотека и фотоархив Дзери были открыты для публики. Коллекция скульптуры пополнила фонды музея Академии Каррары в Бергамо.

Примечания

Ссылки 
 Fondazione Federico Zeri
 Библиография: научные работы, статьи в журналах, литературная деятельность, интервью, литература о Ф. Дзери